Кубок Чили по футболу 2017 года () — 38-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Ссылки 
Информация о турнире на anfp.cl 
Статистика на сайте soccerway.com

2017
Спорт в Чили в 2017 году
Чили